Le terme Petawaga peut se référer à:

Toponymie

Canada

 Rivière Petawaga, un cours d'eau du Québec coulant dans le territoire non organisé de Lac-Marguerite, dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec
 Zec Petawaga, une zone d'exploitation contrôlée (zec) du territoire non organisé de Lac-Marguerite, dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec.
 Baie Petawaga, une baie dans la zone ouest du Réservoir Baskatong, du territoire non organisé de Lac-Marguerite, dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec
 Lac Petawaga, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Marguerite, dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec